Communote ist eine auf Java basierende freie Kommunikationslösung für projekt- und teamorientierte Unternehmen. Das Mikroblogging-Tool wurde im Dezember 2008 veröffentlicht. Der Unterschied zu öffentlichen Mikroblogging Diensten, wie z. B. Twitter ist, dass Communote den Fokus auf den internen Einsatz in Unternehmen legt. Ähnlich wie bei Twitter können Nutzer Nachrichten über ihre aktuellen Aktivitäten mit ihren Kollegen teilen.

Im Juni 2016 wurde der Quellcode von Communote frei auf GitHub (Apache License, Version 2.0) veröffentlicht.

Funktionen 
Communote ist in der Version 3.1 verfügbar und bietet folgende Funktionen:

 Statusmeldungen mit mehr als 140 Zeichen
 Folgen von Informationen (Nutzern, Blogs, Tags)
 Blogs für die Kommunikation zu Themen und Projekten
 Rechte- und Gruppenmanagement
 Tagging (#tag)
 Benachrichtigung von Nutzern (@user)
 Inline-Video (YouTube, Vimeo), Inline-Bilder von Anhängen
 Dateianhänge und Links
 E-Mail Integration, XMPP, RSS
 Logo- und Designanpassungen
 Integration in Microsoft SharePoint und Atlassian Confluence
 LDAP-Authentifikation, SSL-Verschlüsselung, HTTPS, IP-Bereiche
 Mobiler Zugriff mit iPhone, Android und Blackberry
 Emoticons

Das Tool ist als Online Service sowie als Inhouse-Installation erhältlich.

Technologie 
Im Unterschied zu gängigen Web-2.0-Anwendungen, einschließlich anderer Mikroblogging-Tools, basiert Communote auf der Java EE-Technologie und wurde nach einem klassischen Software-Engineering-Ansatz entwickelt.

Unternehmen 
Communote wurde zu Beginn von der Communardo Software GmbH aus Dresden entwickelt. Die Communardo Software GmbH ist Anbieter von Softwarelösungen zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit in Teams, Projekten und Unternehmen.
Seit Anfang 2012 gibt es die Communote GmbH, welche sich ausschließlich auf die Weiterentwicklung und Vermarktung von Communote konzentriert.

Siehe auch 
 Jaiku
 OStatus

Literatur 
 Althofen, Richter, Riemer : (2011) What are you doing? - Enterprise Microblogging as context building – PDF-Datei
 doubleyuu : (2010) Twitter und Co. im Unternehmen – Höhere Produktivität durch Microblogging – PDF-Datei
 Riemer, Richter, Böhringer: (2010) Enterprise Microblogging. In: Wirtschaftsinformatik, 6

Weblinks 
 offizielle Webseite von Communote
 offizielle Webseite von Communardo
 Riemer, Richter: Social Software: Agents for Change or Platforms for Social Reproduction? A Case Study on Enterprise Microblogging
 Riemer, Richter: Tweet Inside: Microblogging in a Corporate Context
 Rene Battmer: Kommunikationstools für Unternehmen und Projektteams – „Woran arbeitest du gerade?“ in Otto Office Blog (31. August 2011)
 Riemer, Richter, Seltsikas: Enterprise Microblogging:Procrastination or productive use?

Einzelnachweise 

World Wide Web
Webanwendung
E-Business
Software
Kommunikationssoftware
Mikroblogging
Freie Server-Software